Rotstock ist der Name folgender Berge:

 Rotstock (Berner Alpen), 3699 m 
 Rotstock (Göschenen), 3184 m, siehe Gadmertal #Geographie
 Uri Rotstock, 2929 m
 Rotstock (2858 m), siehe Pizzo Prevat #Lage und Umgebung
 Engelberger Rotstock, 2818 m
 Rotstock (Eiger), 2663 m, siehe Eiger #Routen am Eiger
 Rotstock (Vorab)/Crap Tgietschen, 2624 m, siehe Vorab #Gipfel des Vorab
 Rotstock (Rigi), 1658 m, siehe Rigi #Gipfel

Weiteres:
 Rotstock, 2530 m, ehemalige Station der Jungfraubahn

Siehe auch:
 Rotstöck, 1897 m, siehe Brünig-Haupt #Situation, Besteigung